Die Egyptian Premier League 1979/80 war die 24. Saison der Egyptian Premier League, der höchsten ägyptischen Meisterschaft im Fußball. Meister wurde zum 16. Mal al Ahly Kairo, die Anzahl der Mannschaften wurde von 12 auf 16 erhöht. Tanta FC, Suez El-Riyadi, Ala’ab Damanhour und Factory 36 stiegen ab. Neu in der Liga waren Al Koroum, Esco FC, Tanta FC und Factory 36.

Modus 

Jede der 16 Mannschaften spielten je zweimal gegeneinander.

Tabelle

Einzelnachweise 

Egyptian-Premier-League-Saison
Fußballsaison 1979/80